Fabio ou Fábio est un prénom italien portugais et espagnol, dérivé du nom latin Fabius. Il existe une forme féminine, Fabia, et un dérivé, Fabiano, qui correspond à Fabien.

Prénom 
 Fabio Casartelli, coureur cycliste italien ;
 Fabio Jarrah, nageur professionnel français d'origine italienne.
 Fabio Lanzoni, acteur et mannequin italien ;
 Fabio Parra, coureur cycliste colombien ;
 
 Fabio Viscogliosi, dit Fabio, est un dessinateur de bande dessinée ;

Prénom utilisé en tant que pseudonyme 
 Fábio (1980-), Fábio Deivson Lopes Maciel, footballeur brésilien ;
 Fábio (1981-), Fábio Luís Ramim, footballeur brésilien ;
 Fábio (1990-), Fábio Pereira da Silva, footballeur brésilien ;
 Fabio, artiste de drum and bass anglais.

Prénom italien
Prénom portugais
Prénom espagnol